Целакант:

 Целакантообразные — отряд лопастепёрых рыб.
 Целаканты — вымерший род целакантообразных.
 Целакантами в научно-популярной литературе могут называться латимерии, единственный сохранившийся род целакантообразных.